Le Parc (album), een album van de Duitse band Tangerine Dream
 Le Parc (Manche), een commune nouvelle in het Franse departement Manche